A 2019-es Dakar-rali a Dakar-rali történetének negyvenedik megmérettetése volt, egyúttal a tizenegyedik, melyet Dél-Amerikában tartottak. A verseny január 6-án rajtolt Peru fővárosából, Limából és a tizedik szakasszal január 17-én ért véget. Az ezt megelőző években megszokott bolíviai és a chilei szakaszokat törölték, miután az ottani szervezők anyagi megfontolásból nem kívántak részt venni a rendezésben. Így az összes szakaszt Peruban bonyolították le. 

A versenyben Nászer el-Attija győzött, pályafutása során 3. alkalommal. A motorosoknál Toby Price, a quadosoknál Nicolás Cavigliasso, a kamionosoknál pedig Eduard Nyikolajev nyert.

Résztvevők száma

Magyar résztvevők
Az autósok közt ezúttal is indult a Szalay Balázs - Bunkoczi László páros egy Opel Grandland X-el az Opel Dakar Team csapat színeiben.

A motorosok mezőnyében indult még határon túli magyar versenyző is, a szatmárnémeti Gyenes Emanuel is, aki kilencedik Dakarján vett részt.

Szalay Balázs és Bunkóczi László a 20. helyen zárták a versenyt, Gyenes Emanuel a nyolcadik szakaszon feladta a 2019-es Dakart.

Útvonal

Motorosok, quadosok, autósok

Kamion és UTV/SxS

Végeredmény

Motorosok

Autók

Quadosok

Kamionok

UTV/SxS

Jegyzetek

Dakar-rali
Dakar-rali